For Your Entertainment – album di Adam Lambert
For Your Entertainment – brano di Adam Lambert